Bear Den Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bear Den Mountain (Montgomery County, Arkansas)
 Bear Den Mountain (Pulaski County, Arkansas)
 Bear Den Mountain (Yell County, Arkansas)
 Bear Den Mountain (Georgia)
 Bear Den Mountain (Montana)
 Bear Den Mountain (New York)
 Bear Den Mountain (South Dakota)
 Bear Den Mountain (Tennessee)
 Bear Den Mountain (Albemarle County, Virginia, 380 m)
 Bear Den Mountain (Albemarle County, Virginia, 878 m)